Shackleford bezeichnet:

 Shackleford (Surrey), ein Dorf in England

Shackleford ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Shackleford (1966–2017), US-amerikanischer Basketballspieler
 Dorsey William Shackleford (1853–1936), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Shackelford